Третя́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Третяк Василь Якович — український радянський співак.
 Третяк Владислав Васильович — український шабліст.
 Третяк Микола Васильович — український оперний режисер, син Василя Третяка.
 Третяк Максим Володимирович — український боксер-любитель.
 Третяк Олександр Євгенович (1989—2017) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Третяк Ольга — українська поетеса.
 Третяк Платон Романович — український еколог, лісівник.
 Третяк Сергій Валерійович (* 1992) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Третяк Сергій Вікторович (*1984) — український футболіст
 Третяк Юрій Дмитрович — український вчений-лісівник, ректор Львівського лісотехнічного інституту (1953—1959).
 Третяк Олександр Леонідович — генерал